Niemcy:
 Wangenheim – część gminy (Ortsteil) Nessetal w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Gotha

Osoby:
 Edith Wangenheim – niemiecka polityk
 Volker Wangenheim – niemiecki dyrygent

Inne:
 Wangenheim – ród